Вале́рий Наза́ров:
 Назаров, Валерий Вартанович (1941—2022) — советский и российский дипломат.
 Назаров, Валерий Викторович (1948—1990) — советский хоккеист.
 Назаров, Валерий Львович (род. 1955) — советский и российский чиновник, руководитель Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, генеральный директор АО «Росагролизинг».
 Назаров, Валерий Николаевич (род. 1946) — советский и белорусский художник-постановщик.